Balthasar je priimek več oseb:
 Stephan von Balthasar, avstro-ogrski general
 Hans Urs von Balthasar, teolog in kardinal

Glej tudi 
 Balthazar